Iğdır, törökországi tartomány
 Iğdır, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Iğdır, az azonos nevű török tartomány székhelye